Jochmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Jochmann (1789–1830), deutscher Publizist
 Elke Jochmann (* 1975), Schweizer Schauspielerin
 Georg Jochmann (1874–1915), deutscher Internist und Bakteriologe
 Gottlob Jochmann (1799–1856), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Görlitz
 Hansi Jochmann (* 1953), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jakob Jochmann (* 1993), österreichischer Handballspieler
 Ludger Jochmann, bekannt als Knister (* 1952), deutscher Autor
 Rosa Jochmann (1901–1994), österreichische Widerstandskämpferin und Politikerin (SPÖ)